Флаг Хохо́льского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 марта 2006 года решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района № 29 и внесён Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2263.

Описание 
«Флаг Хохольского муниципального района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 несущее посередине фигуры герба — четыре жёлтых дубовых листа».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района.

Районный центр — село Хохол возникло в 1665 году, и своё название получило от реки Хохол. По преданию первые поселенцы построили свои дома у дуба, имевшего развесистую крону, похожий на птичий хохол.

Согласно другой версии, термин «Хохол» пошёл от кочевников и означает «сине-жёлтый». Обе версии возникновения села нашли своё отражение на флаге Хохольского муниципального района.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты природы, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, величия, урожая, изобилия, разума, великодушия.

См. также

Примечания